Крк може бити:
 Крк (острво), острво у Јадранском мору
 Крк (град), град у Хрватској

Види још 
 Крка, вишезначна одредница